PRISM:

 PRISM — микросхема, выпущенная компанией Conexant (intersil), обеспечивающая беспроводную связь по стандартам WiFi (802.11b/g).
 PRISM — политическая партия в Индии.
 PRISM — разведывательная программа по сбору различными американскими спецслужбами информации, передаваемой по сетям связи.
 PRISM (Power Reactor Innovative Small Module, иногда S-PRISM от SuperPRISM) представляет собой конструкцию атомной электростанции, разработанную GE-Hitachi.
 PRISM — бывший кабельный спортивный телеканал Филадельфии.
 Prism — четвёртый студийный альбом американской певицы Кэти Перри.
 Prism3D — игровой движок.
 Apollo PRISM — «Параллельный вычислитель с ограниченным набором команд» компании Apollo Computer, первый процессор с «горизонтальным» параллелизмом (до 5 инструкций параллельно), предтеча архитектур VLIW.
 DEC PRISM — английская аббревиатура от «Параллельный вычислитель с ограниченным набором команд» компании Digital Equipment Corporation ().
 Mozilla Prism — простейший экспериментальный браузер на базе движка Gecko (2010).

См. также 
 Призма

Примечания